Картавенко — украинская фамилия. Известные носители:
 Картавенко, Андрей Маркович (1906—1983) — советский военный деятель, полковник.
 Картавенко, Валентин Леонидович (1958—2021) — российский фотограф. 
 Картавенко, Валерий Серафимович (1944—2012) — советский и российский военачальник, начальник Государственного лётно-испытательного центра Министерства обороны имени В. П. Чкалова (1996—1999).
 Картавенко, Нонна Алексеевна (1923—2018) — советская фигуристка, чемпионка СССР 1953 года в женском одиночном катании.